Der Name Mindscape bezeichnet:

 Mindscape, einen Computerspieleentwickler und Publisher
 Mindscape (Film), einen Psychothriller aus dem Jahr 2013